Un chiffon est une pièce de textile usagée ou au rebut ; ou par antiphrase une gaze, souvent de soie.

Titre 
 Le Mariage de Chiffon, roman français de Gyp (1894) ;
 Mam'zelle Chiffon, film français d’André Hugon (1919) ;
 Chiffons (), film américain de Richard Wallace sorti en 1927 ;
 Le Mariage de Chiffon, film de Claude Autant-Lara (1942) ;
 Chiffon, série de bande dessinée.

Botanique 
Herbe chiffon, un des noms vernaculaires de l'Ageratina riparia

Patronyme 
Chiffon est un nom de famille notamment porté par :

 Marie Chiffon, militante républicaine pendant la Commune de Paris

Homonymie de titre